Ashwell – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Ashwell – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)